Jeruzalem je lahko:
 Jeruzalem, mesto v Izraelu
 Jeruzalem, naselje v občini Ljutomer